Дизи може да се односи на:

 Дизи (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Дизи (Сена и Лоара), насељено место у Француској, у департману Сена и Лоара
 Дизи ле Гро, насељено место у Француској, у департману Ен
 Дизи Гилеспи, амерички трубач, певач и композитор